Calpurnia () — канадская инди-рок группа, существовавшая с 2017 по 2019 год и дислоцировавшаяся в Ванкувере. В состав коллектива входили Финн Вулфхард (вокал, ритм-гитара), Малкольм Крейг (барабаны), Эйла Теслер-Мэйб (соло-гитара, вокал), Джек Андерсон (бас). На счету квартета 1 мини-альбом, 7 синглов и 8 кавер-песен, а также 5 видеоклипов и 40 концертов.

биография 
Все четверо участников росли на музыке таких культовых рок-исполнителей, как The Beatles, Nirvana и Дэвид Боуи.

Финн Вулфхард познакомился с барабанщиком Малкольмом Крейгом на съёмках независимого видеоклипа на песню «Guilt Trip» группы . Тогда им обоим захотелось научиться писать музыку, и вскоре они познакомились в рок-лагере с Эйлой Теслер-Мэйб. Эйла, в свою очередь, привела в группу Джека Андерсона, с которым она познакомилась в школе, когда была во втором классе, на почве любви к The Beatles.

Первый сингл группы, «City Boy», был выпущен 7 марта 2017 года. Также в 2017 году были записаны пять кавер-версий песен. В октябре группа дважды выступила в Торонто.

Вместе с выпуском второго сингла под названием «Louie» 12 апреля 2018 года было объявлено о скором выходе дебютного мини-альбома — , релиз которого состоялся 15 июня того же года. Третий сингл, «Greyhound», был выпущен 18 мая и стал первым виниловым релизом группы. После этого группой было выпущено ещё три сингла («Wasting Time», «Blame, Waves») в 2018 году. За год коллектив выступил около двадцати раз.

Седьмой сингл группы, «Cell», вышел в 2019 году. Джек Андерсон по совместительству стал участником музыкального инстаграм-проекта Critics Collective. 2 октября ограниченным тиражом в 500 копий была выпущена семидюймовая виниловая пластинка стоимостью в семь евро под названием Covers, включившая две кавер-версии песен: «Where Is My Mind?» группы Pixies и «» группы Weezer. За 2019 год у группы было 17 концертов.

8 ноября 2019 года Calpurnia официально распалась, о чём было объявлено в официальном инстаграме группы. После распада группы Джек планирует выпускать музыку в жанре эмбиент, а Финн и Малькольм собрали новую группу, которую назвали The Aubreys. Айла также играет в другой группе - Ludic, которая существовала ещё до распада Calpurnia.

Дискография

Мини-альбомы

Синглы 
 City Boy (2018)
 Louie (2018)
 Greyhound (2018)
 Wasting Time (2018)
 Blame (2018)
 Waves (2018)
 Cell (2019)

Каверы 
 Where Is My Mind? — Pixies (2017)
 Wanted You —  (2017)
 My Kind of Woman — Mac Demarco (2017)
  — Weezer (2017)
 Age of Consent — New Order (2017)
  — Weezer (2018)
 Love Buzz — Shocking Blue (2019)
 Marquee Moon — Television (2019)

Видеография

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Инди-рок-группы Канады
Квартеты
Музыка Ванкувера
Группы альтернативного рока Канады
Группы гаражного рока
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2019 году